Die Asia-Oceania Q School 2022/2 war das zweite und letzte Qualifikationsturnier für die Profitour in Asien. Das erste Turnier wurde bis 5. Juni im Royal Sports Club in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ausgetragen, dieses Turnier schloss sich an selber Stelle vom 7. bis 11. Juni an. Wie beim ersten Turnier konnten wieder zwei Spieler die Startberechtigung für die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 gewinnen.

Die erste Startberechtigung sicherte sich der Thailänder Dechawat Poomjaeng. Er war bereits von 2011 bis 2017 Profispieler gewesen und hatte im ersten Event der Asia-Oceania Q School 2022 durch eine Niederlage gegen Thanawat Tirapongpaiboon im entscheidenden Spiel die erneute Qualifikation knapp verpasst. Nun gelang sie ihm doch noch, als er im Finale seiner Hälfte seinen Landsmann Narongdat Takantong besiegen konnte. Auch in der anderen Hälfte hatte sich mit Kritsanut Lertsattayathorn ein thailändischer Ex-Profi für das Entscheidungsspiel qualifiziert, doch er verlor gegen den Inder Himanshu Dinesh Jain. Dieser qualifizierte sich dadurch zum ersten Mal für die Profitour.

Ergebnisse 
70 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. In einer Vorrunde wurde das Feld in 6 Spielen auf 64 Spieler reduziert. Diese spielten dann ein Ausscheidungsturnier, bis am Ende zwei Finalisten feststanden. Beide Spieler erhielten Profistatus, das Finale selbst wurde nicht mehr ausgespielt. Insgesamt war das Turnier damit halb so groß wie ein Q-School-Turnier in England, wo im selben Jahr 173 Spieler angetreten waren und vier Spieler Profi werden konnten. Alle Partien wurden im Modus Best of 7 gespielt (4 Gewinnframes).

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Ergebnisse in 2 Gruppen dargestellt, die jeweils eine Hälfte des Turnierbaums repräsentieren.

kl. = kampflos

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Century-Breaks 
Während des Turnieres spielten vier Teilnehmer je ein Century-Break.

Anmerkungen

Quellen

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 2022 Asia-Oceania Q School (Event 2) bei WPBSA SnookerScores (englisch)
 2022 Q School Asia-Oceania - Event 2 bei CueTracker (englisch)

2022 A2
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Bangkok